Die 109. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  109. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  109. Division (Japanisches Kaiserreich), aufgestellt im Juni 1944 mit 20.000 Mann, gehörte zur 31. Armee, verteidigte Iwo Jima
  109. Schützendivision (Sowjetunion), gehörte nach der Aufstellung 1941 zur 16. (Reserve-)Armee, kämpfte 1942 in Sewastopol

Liste militärischer Divisionen nach Nummern